Челокаев — фамилия:
 Челокаев, Левон Едишерович — капитан, начальник Осетинского округа
 Челокаев, Захарий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8451; 26 ноября 1850.
 Челокаев, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8014; 26 ноября 1848.
 
 Чолокашвили, Кайхосро (Какуца, 1888—1930) — грузинский князь, военный деятель, один из главных национальных героев современной Грузии.
 Челокаев, Михаил Иванович — майор, начальник Тушино-Птаво-Хевсурского округа

Примечания